Појам Мореја може да се односи на:

 Мореја, средњовековни назив за Пелопонез
 Морејска деспотовина, је држава која се крајем средњег века налазила на Пелопонезу (Мореји)
 Мореја (митологија), је име нимфе хамадријаде из грчке митологије